Palo Gacho kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palo Gacho, Veracruz, ort, Tepatlaxco, 
 Palo Gacho, Puebla, ort, Acateno, 

Robotskapade Mexikoförgreningar